Chinook (Montana), cidade localizada no estado americano de Montana, nos Estados Unidos
Chinook (programa de computador), programa de computador que joga damas 
Chinook (vento), ventos da América do Norte
Boeing CH-47 Chinook, helicóptero de transporte produzido pela Boeing